Trefz ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Trefz (1832–1885), deutscher Erfinder
 Johannes Trefz (* 1992), deutscher Leichtathlet
 Luca-Sandro Trefz (* 2002), deutscher Automobilrennfahrer
 Walter Trefz (1938–2021), deutscher politischer Aktivist und Naturphilosoph